Пёмри́т-Кенте́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ростренен. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22169.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к западу от Парижа, в 125 км западнее Ренна, в 45 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Вдоль восточной границы коммуны протекает река Блаве.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 175 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 104 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 71 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 68,3 %, в 1999 году было 71,8 %). Из 71 активных работали 63 человека (36 мужчин и 27 женщин), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 33 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня в деревне Лок (XVI век). Исторический памятник с 1930 года
 Крест на кладбище в деревне Лок. Исторический памятник с 1930 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор